Ку́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Курская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Курская улица — улица в Астрахани.
 Курская улица — улица во Владикавказе.
 Курская улица — улица в Волгограде.
 Курская улица — улица в городе Воронеже.
 Курская улица — улица в городе Казани.
 Курская улица — улица в Кирове Кировской области.
 Курская улица — улица в Краснодаре.
 Курская улица — улица в Липецке.
 Курская улица — улица в Москве.
 Курская улица — улица в Новосибирске.
 В городе Орле:
 1-я Курская улица.
 2-я Курская улица.
 3-я Курская улица.
 4-я Курская улица.
 Курская улица — улица в городе Пензе.
 Курская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Курская улица — улица в городе Самаре.
 Курская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Курская улица — улица в Саранске.
 Курская улица — улица в Саратове.
 Курская улица — улица в Севастополе.
 Курский переулок — улица в Томске.
 Курская улица — улица в городе Туле.
 Курская улица — улица в городе Тюмени.
 Курская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Курская улица — улица в Горловке.
 Курская улица — улица в Днепре.
 Курская улица — улица в Донецке.
 Курская улица — улица в городе Запорожье.
 Курская улица — улица в Ирпени.
 Курская улица — прежнее название улицы Генерала Геннадия Воробьева в Киеве.
 Курская улица — улица в Кривом Роге.
 Курская улица — улица в Луганске.
 Курская улица — улица в Луцке.
 Курская улица — улица в Мариуполе.
 Курская улица — улица в Никополе.
 Курская улица — улица в Одессе.
 Курская улица — улица в Харькове.
 Курская улица — улица в Чернигове.
 Курская улица — улица в Черновцах.